Голичич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Голичич, Боштьян (род. 1989) — словенский хоккеист, левый нападающий клуба «Гренобль Метрополь 38».
 Голичич, Юрий (род. 1981) — словенский хоккеист, игравший на позиции левого защитника/нападающего.